Аниезе де Монтефелтро (; * 1470 в Губио; † 1 април 1523 в Рим) от род Да Монтефелтро е принцеса от Урбино и чрез женитба херцогиня на Палиано.

Тя е най-малката дъщеря на Федерико да Монтефелтро (1422–1482), 1. херцог на Урбино и втората му съпруга Батиста Сфорца (1446–1472), дъщеря на Алесандро Сфорца (1409–1473), управител на Пезаро.

Аниезе обича литературата и изкуството. 

Аниезе живее с децата си в Марино близо до град Рим. През 1501 г. французите нахлуват отново в Църковната държава и изгарят Марино. Тя успява да избяга с децата си на остров Иския, Испания, където са приети от Костанца д’Авалос, лелята на годеника на дъщеря ѝ Витория. Фабрицио е пленен, но е откупен. През 1503 г. фамилията се установява в Неапол. В техния палат се срещат учените, хората на изкуството и дипломатите.

Тя умира като вдовица през 1522 г. в нейния дом в Рим.

Брак и потомство 
Тя се омъжва на 20 януари 1488 г. за Фабрицио Колона (1450–1520) от фамилията Колона, първият херцог на Палиано, граф на Талякоцо (1497), италиански кондотиер и велик конетабъл на Кралство Неапол (1512).  Те имат децата:
 Витория Колона (1492–1547), италианска поетеса, сгодена 1495 и омъжена на 27 декември 1509 за Фернандо Франческо д’Авалос (1489/1490–1525), маркиз на Пескара
 Федерико (1497–1516), капитан генерал на кавалерията
 Асканио Колона (1500–1557), 2. херцог на Палиано, вице-крал на Абруццо, велик конетабъл на Неаполитанското кралство
 Марчело
 Камило

Литератута

Източници 

Да Монтефелтро
Род Колона
Жени
Италианки
Италианска аристокрация